Osorno puede referirse a:

Personas 
 José Francisco Osorno, combatiente insurgente en la Independencia de México.

en Chile 
 En la región de Los Lagos
 Osorno, comuna y ciudad;
 provincia de Osorno;
 volcán Osorno;
 Provincial Osorno, equipo de fútbol;
 departamento de Osorno, antigua división territorial.

  en España 
 Osorno la Mayor, localidad de la provincia de Palencia.
 Osornillo, localidad de la provincia de Palencia, a 7 km en línea recta de Osorno la Mayor.
 Estación de Osorno,  estación ferroviaria situada en el municipio español de Osorno la Mayor.

 Títulos nobiliarios 
 Condado de Osorno, concedido el 31 de agosto de 1445 por Juan II de Castilla a Gabriel Fernández Manrique.

 Comercio 
 Banco Osorno y La Unión''', también llamado Bancosorno, fue un banco chileno creado en la ciudad del mismo nombre, activo entre 1908 y 1996.